Івантєєвка (Московська область, Російська Федерація) має власні символи, до числа яких належать герб та прапор.

Опис

Сучасний прапор міста ухвалено 20 липня 1998 року. Прапор Івантєєвки являє собою прямокутне двостороннє полотно із співвідношенням ширини до довжини 2:3 білого кольору з використанням елементів герба міста: щита, основою якого є срібне поле з блакитною хвилястою перев’яззю в яку занурено золотисте колесо млина. Прапор був розроблений Союзом геральдистів Росії

Примітки  

Прапори міст Росії
Івантеєвка